Иващенки () — село, Полывянский сельский совет, Миргородский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5323285602. Население по переписи 2001 года составляло 83 человека.

В Полтавском областном архиве есть документы церкви Николаевской в Сорочинцах к которой приписан х. Ляхновский.

Село указано на военно-топографической карте 1869 года как хутор Яхновщина.

Географическое положение 
Село Иващенки находится на расстоянии в 1 км от сёл Полывяное и Милашенково.

История 
В 1946 году указом Президиума Верховного совета УССР хутор Ляхнов переименован в Иващенки.

Примечания